Сборная команда Австралии впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1896 году и после этого участвовала во всех летних Олимпийских играх современности (дважды в составе сборной Австралазии). За всю историю спортсмены Австралии завоевали на летних играх в общей сложности 547 медалей, из них 164 золотых. Наибольшего успеха спортсмены Австралии добились в следующих Олимпийских видах спорта: плавание – 69  золотых наград (всего 213 медалей), лёгкая атлетика – 21 (всего 76), велоспорт – 15 (всего 54) и академическая гребля – 13 комплектов золота (всего 44 медали). Участие в зимних Олимпийских играх австралийцы впервые приняли в 1936 году, после этого с перерывами приняли участие в 19 зимних Олимпиадах, выиграв 15 наград, 5 из которых - золотые (из них 3 - в лыжном фристайле).

В 1956 и 2000 годах Австралия становилась хозяйкой летних Олимпийских игр. Игры 2000 года стали самыми успешными в истории сборной Австралии. Сиднейские Игры принесли австралийским спортсменам 58 медалей различного достоинства.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по зимним видам спорта

Многократные олимпийские чемпионы 

Из отдельных австралийских спортсменов следует выделить следующих неоднократных чемпионов Игр:

См.также
 Список знаменосцев Австралии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Австралия на сайте Международного олимпийского комитета 
 Олимпийский комитет Австралии 

Австралия на Олимпийских играх